Dipartimento del Litorale (Département du Littoral) – dipartimento del Benin
Regione del Litorale (Région du Littoral) – regione del Camerun
Littoral – classe di navi da guerra della US Navy

Pagine correlate 
 Litorale (disambigua)
 Litoral